Une saharienne peut désigner :
 Saharienne : une personne vivant au Sahara ; la forme adjectivale, féminin de saharien, en découle ;
 Saharienne : un vêtement.